Termenul „Bianchi” se poate referi la:

 Bianchi (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 Bianchi, Calabria, comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia
 Domenico Bianchi, artist contemporan italian, unul dintre reprezentanții mișcării Arte Povera
 Jules Bianchi, pilot de curse auto care
 Luigi Bianchi, matematician italian